La formula molecolare C4H8O può indicare:
 Tetraidrofurano
 Butiraldeide

Formule molecolari